Жирмунская — женская форма еврейской фамилии .

 Известные носители 
 Жирмунская, Галина Михайловна (1926—2010) — советский архитектор, дочь М. М. Жирмунского.
 Жирмунская, Тамара Александровна (1936—2023) — поэтесса.
 Жирмунская, Татьяна Николаевна (1903—1999) — советский художник, график.